Гелдоф — фамилия. Известные носители:

 Гелдоф, Боб (род. 1951) — ирландский музыкант, актёр, общественный деятель.
 Гелдоф, Пичес (1989—2014) — британская журналистка, телеведущая и фотомодель, дочь Боба Гелдофа.
 Гелдоф, Пикси (род. 1990) — британская модель и певица,  дочь Боба Гелдофа и сестра Пичес Гелдоф.